Бузовка — название населённых пунктов на Украине:

 Бузовка — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Бузовка — село в Уманском районе Черкасской области.